ПЭС — трёхбуквенная аббревиатура.

 Партия экономической свободы
 Передвижная электрическая станция
 Поверхностные электронные состояния
 Полиэтилсилоксан (Кремнийорганическое соединение)
 Полное электронное содержание (одна из важнейших характеристик ионосферы Земли)
 Предприятие электрических сетей
 Приливная электростанция